Лига 2 Футбольной лиги 2012/13 () — 9-й сезон в истории Лиги 2, четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Англии. Спонсором соревнования являлась компания Npower, поэтому оригинальное название лиги — .

Футбольная лига состоит из трёх дивизионов. Третьим дивизионом является Вторая Футбольная лига. По результатам сезона в Первую Футбольную Лигу выйдут три лучшие команды и победитель Плей-офф Второй Футбольной лиги. Две команды, занявшие самые низшие места покинут Футбольную лигу и перейдут в Национальную лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в командах

Из Второй Лиги 

Клубы, вышедшие в Первую Футбольную Лигу:
 Суиндон Таун
 Шрусбери Таун
 Кроули Таун
 Кру Александра

Клубы, выбывшие в Национальную конференцию:
 Херефорд Юнайтед
 Маклсфилд Таун

Во Вторую Лигу 

Клубы, выбывшие из Первой Футбольной лиги:
 Уиком Уондерерс
 Честерфилд
 Эксетер Сити
 Рочдейл

Клубы, вышедшие из Национальной Конференции:
 Флитвуд Таун
 Йорк Сити

Клубы-участники

Города и стадионы

Тренеры, капитаны и спонсоры

Тренерские изменения

Таблица

Плей-офф

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2012
Вторая лига
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013